Лухзингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лухзингер, Сюзанна — швейцарская кёрлингистка.
 Лухзингер, Феликс — швейцарский кёрлингист.
 Лухзингер, Фриц — швейцарский кёрлингист.
 Лухзингер, Фриц (1921—1983) — швейцарский альпинист.